Válka v Gaze může být jeden z následujících konfliktů:
 operace Lité olovo – třítýdenní izraelská operace na přelomu let 2008/2009
 operace Pilíř obrany – osmidenní izraelská operace v roce 2012
 operace Ochranné ostří – izraelská operace v červenci a srpnu 2014